L'Operation CHAOS est un projet d'espionnage aux États-Unis.
 Opération chaos est un livre uchronique de Poul Anderson.
 Opération Chaos (Impact) est une mini-série américaine diffusée sur le réseau ABC en 2008 de Michael Vickerman.